Cosroes III o Khosrow III (629) fou un rei sassànida en lluita contra altres pretendents, que va governar breument a Khorasan durant el regnat del Mihrànida general Shahrbaraz que va agafar control de l'Imperi sassànida després d'haver assetjat Ctesifont. Era un nebot de Cosroes II. Després d'u regnat curt, Cosroes fou assassinat pel governador de la província.

Referències 

Reis sassànides